Лига Кариока 2008 () — 107-й розыгрыш чемпионата штата Рио-де-Жанейро по футболу с момента его основания.

Участники

Первая фаза (Кубок Гуанабара)

Групповая фаза

Группа A

Группа B

Финальная фаза

1/2 финала

Финал

Вторая фаза (Трофей Рио)

Групповая фаза

Группа A

Группа B

Финальная фаза

1/2 финала

Финал

Третья фаза (Финал)

Ссылки 
 Лига Кариока 2008 на rsssf.com

2008
Бразилия
Спорт в Бразилии в 2008 году